Département d'Agboville är ett departement i Elfenbenskusten.   Det ligger i distriktet Lagunes, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Yamoussoukro.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är december, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är september, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Lagunes